

Patronyme 

 , militaire norvégien (1920-1989) ;
Aka Høegh, peintre et sculptrice groenlandaise, née en 1947 ;
 Annelise Høegh, parlementaire norvégienne (1948-2015) ;
 Henrik Høegh, homme politique danois, né en 1952 ;
 Daniel Høegh, footballeur danois, né en 1991.

Homonymie de patronyme